Die Baureihe 119 bezeichnet folgende Lokomotiven:

 Elektrolokomotive DB Baureihe 119, ehemalige Baureihe E 19 der Deutschen Reichsbahn, ab 1968
 Diesellokomotive DR-Baureihe 119, die spätere Baureihe 219 bzw. 229 der Deutschen Bahn, bis 1992
 Elektrolokomotive CE 119 der Norwegischen Eisenbahnen und später bei Rheincargo, siehe Bombardier Traxx F140 AC2, ab 2014